Lacombe ist der Name folgender Orte:
 Lacombe (Meuse), Gemeinde in Frankreich
 Lacombe (Aude), Gemeinde in Frankreich
 Lacombe (Alberta), Stadt in Kanada
 Lacombe (Louisiana), Stadt in den USA

Lacombe ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Lacombe (1827–1916), kanadischer Missionar
 Benjamin Lacombe (* 1982), französischer Autor, Illustrator und Zeichner
 Bernard Lacombe (* 1952), französischer Fußballnationalspieler
 Bertrand Lacombe (* 1966), französischer Geistlicher, Erzbischof von Auch
 Brigitte Lacombe (* 1950), französische Fotografin
 Claire Lacombe (auch Rose Lacombe; 1765 – vermutlich 1809), französische Schauspielerin, Revolutionärin und Frauenrechtlerin
 Dominique Lacombe (1749–1823), französischer Bischof

 Guy Lacombe (* 1955), französischer Fußballspieler und -trainer
 Jacques Lacombe (* 1963), kanadischer Organist, Orchesterleiter und Dirigent
 Kevin Lacombe (* 1985), kanadischer Radrennfahrer
 Louis Lacombe (1818–1884), französischer Komponist
 Normand Lacombe (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler

 Roland Lacombe (1938–2011), französischer Radrennfahrer 

Lacombe steht auch für:
 Lacombe (Schwein), eine Schweinerasse
 Lucien Lacombe, Titelfigur des Spielfilms Lacombe, Lucien (1974) von Louis Malle

Siehe auch:
 La Combe
 Combe